Freyschlag ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Freyschlag (1931–2004), österreichischer Politiker (SPÖ) und Präsident der Arbeiterkammer Oberösterreich
 Ignaz Freyschlag von Freyenstein (1827–1891), bayerischer General und Kanzleichef des Prinzregenten Luitpold